MNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Marion (Ohio), Stati Uniti